Sichtbarkeit steht für:
 allgemein die Erkennbarkeit durch das Auge, siehe Visuelle Wahrnehmung
 Sichtbarkeit (Astronomie), die Zeitspanne zwischen Auf- und Untergang eines astronomischen Objektes
 Freisichtigkeit, die astronomische Helligkeit, ein Objekt zu sehen
 Sichtbarkeit (Programmierung), Verfügbarkeit von Konstrukten einer Programmiersprache für bestimmte Teile eines Programms
 Interferenzkontrast, der Kontrast in einem Interferenzmuster (Physik)
 Sichtbarkeit einer Website bei der Suche nach einem Begriff, siehe Suchmaschinenranking
 Sichtbarkeit, soziologischer Begriff, siehe Diskriminierung

Siehe auch:
 Präsenz